

1840—1849 
 ок. 1840 — Going to Church
 ок. 1840 — Борцы / The Wrestlers
 1842 — «Воспоминание о Веласкесе» / A Souvenir of Velazquez
 ок. 1843 — «Испанский джентльмен» / A Spanish Gentleman (after John Jackson’s `Shylock')
 1846 — «Писарро берет в плен перуанских инков» / Pizarro Seizing the Inca of Peru
 1847 — The Artist Attending the Mourning of a Young Girl
 1847-48 — «Кимон и Ифигения» / Cymon and Iphigenia (Художественная галерея леди Левер, Ливерпуль)
 1848 — Serjeant Ralph Thomas
 1848 — «Смерть Ромео и Джульетты» / The Death of Romeo and Juliet) (Художественная галерея Манчестера)
 1848-49 — «Изабелла» или «Лоренцо и Изабелла» / Isabella, Lorenzo and Isabella (Художественная галерея Уолкера, Ливерпуль)
 1849 — A Maid Offering a Basket of Fruit to a Cavalier
 1849 — Charles I and his Son in the Studio of Van Dyck
 1849 — «Портрет джентльмена с внучкой (Джеймс Уайетт и его внучка, Мэри Уайетт)» / Portrait of a Gentleman and his Grandchild (James Wyatt and his Granddaughter, Mary Wyatt)

1850—1859 
 1850 — Миссис Уайетт с дочерью Сарой / Mrs James Wyatt Jr and her Daughter Sarah
 1850 — «Томас Кум» / Thomas Combe
 1850 — «Фердинанд, соблазняемый Ариэлем» / Ferdinand Lured by Ariel
 1850 — «Христос в родительском доме» / Christ In The House Of His Parents
 1850 — «Портрет Уилки Коллинза» / Portrait of Wilkie Collins (Национальная портретная галерея (Лондон))
 1850 — «Канун дня св. Агнессы» / The Eve of St. Agnes
 1851 — «Подружка невесты» / The Bridesmaid (Музей Фицуильяма, Кембридж)
 1851 — The Return of the Dove to the Ark
 1851 — «Дочь дровосека» / The Woodman’s Daughter
 1851 — «Мариана» / Mariana
 1852 — «Гугенот» / A Huguenot
 1852 — «Офелия» или «Смерть Офелии» / Ophelia (галерея Тейт, Лондон)
 1853 — The Proscribed Royalist (коллекция Эндрю Ллойд-Уэббера)
 1853 — «Приказ об освобождении» / The Order of Release) (Галерея Тейт, Лондон)
 1853—1954 — «Джон Рёскин» / John Ruskin
 1854 — Waiting
 1854 — The Violet’s Message
 1855 — «Странствующие мысли» / Wandering Thoughts (Художественная галерея Манчестера)
 1855 — «Спасение» / The Rescue (Национальная галерея Виктории, Мельбурн, Австралия)
 1856 — «Мир заключён» (Миннеаполис)
 1856 — «Осенние листья» / Autumn Leaves
 1856 — «Слепая» / The Blind Girl (Музей и художественная галерея Бирмингема])
 1856 — «Дитя полка» /  (Центр Британских искусств при Йельском университете, Коннектикут)
 1857 — «Сэр Изюмбрас» / A Dream of the Past: Sir Isumbras at the Ford
 1857 — «Побег еретика» / The Escape of a Heretic
 1857 — «Софи Грей» / Sophie Gray
 1857-58 — «Только локон» / Only a Lock of Hair (Художественная галерея Манчестера)
 1859 — «Весна» или «Цветущая яблоня» / Spring или Apple Blossoms (Художественная галерея леди Левер, Ливерпуль)
 1859 — «Долина покоя» / The Vale of Rest (галерея Тейт, Лондон)
 1859 — Meditation

1860—1869 
 ок. 1860 — «Эффи Грей» / Effie Gray
 1860 — «Чёрный брауншвейгский гусар» / The Black Brunswicker (Художественная галерея леди Левер, Ливерпуль)
 1860-62 — «Выкуп» / The Ransom
 1862 — «Верь мне» / Trust Me
 1863 — «Канун дня св. Агнессы» / The Eve of St. Agnes
 1864 — «Моя вторая проповедь» / My Second Sermon (Музей Виктории и Альберта, Лондон)
 1864 — ‘Leisure hours’
 1865 – «Жанна Д’Арк» / Joan of Arc
 1865 — «Эсфирь» / Esther (в частной коллекции)
 1865 — «Менуэт» / The Minuet
 1865 — Waking
 1867 — «Иеффай» / Jephthah
 1868 — «Ванесса» / Vanessa
 1868 — «Стелла» / Stella (Художественная галерея Манчестера)
 1868 — «Сестры» / Sisters

1870—1879 
 1870 — «Детство Рэли» / The Boyhood of Raleigh (Галерея Тейт, Лондон)
 1870 — «Странствующий рыцарь» / The Knight Errant
 1870 — «Наводнение» / A Flood (Художественная галерея Манчестера)
 1871 — «Мученица Солуэй» / Martyr of the Solway (Художественная галерея Уолкера, Ливерпуль)
 1871 — «Лунатик» / The Somnambulist (Болтонский музей и архивы, Болтон, Ланкашир)
 1871 — Victory O Lord! (Художественная галерея Манчестера)
 1872 — Hearts are Trumps
 1872 — ‘Oh! that a dream so sweet, so long enjoy’d, Should be so sadly, cruelly destroy’d’ -Moore’s ‘Lalla Rookh’
 1873 — «Дрова на зиму» / Winter Fuel (Художественная галерея Манчестера)
 1873 — «Портрет Эффи Милле» / Portrait of Effie Millais
 1873 — «Госпожа Бишофсгейм» / Mrs. Bischoffsheim
 1874 — «Северо-Западный проход» / The North-West Passage (Галерея Тейт, Лондон)
 1874 — «Мисс Эвелин Теннант» / Miss Eveleen Tennant
 1876 — Mrs Leopold Reiss (Художественная галерея Манчестера)
 1875 — «Королевский гвардеец»
 1875 — «Октябрьский холод» / Chill October (коллекция Эндрю Ллойд-Уэббера)
 1876 — The Sound of Many Waters
 1877 — A Yeoman of the Guard
 1878 — «Джерсейская Лилия» / A Jersey Lily
 1878 — «Принцы в Тауэре» / The Princes in the Tower
 1879 — «Уильям Гладстоун» / William Gladstone
 1879 — Cherry Ripe

с 1880 
 1880 — «Дайана Вернон» / Diana Vernon
 1880 — «Джеймс Фрезер» / James Fraser (Художественная галерея Манчестера)
 1880 — Автопортрет / Self-Portrait
 1881 — «Альфред Теннисон» / Alfred Tennyson
 ок. 1881-82 — The Captive
 1883 — «Генри Ирвинг» / Henry Irving, Esq
 1884 — An Idyll of 1745 (Художественная галерея леди Левер, Ливерпуль)
 1885 — The Ruling Passion
 1886 — «Мыльные пузыри» / Bubbles (Художественная галерея леди Левер, Ливерпуль)
 1886 — Mercy: St Bartholomew’s Day
 1886 — «Порция» / Portia
 1887 — «Гнездо» / The Nest (Художественная галерея леди Левер, Ливерпуль)
 1888 — «Серая леди» / The Grey Lady
 1890 — Dew-Drenched Furze
 1890 — «Взошла луна, но то не ночь» / `The Moon is Up, and Yet it is not Night'''
 1890 — Lingering Autumn (Художественная галерея леди Левер, Ливерпуль)
 1890 — Glen Birnam (Художественная галерея Манчестера)
 1890-91 — ‘The Little Speedwell’s Darling Blue’ 1894-95 — St Stephen 1894-95 — ‘Speak! Speak!’
 1895 — A Disciple''

Примечания

Ссылки 

 Список картин, эскизов и иллюстраций по годам на сайте галереи Тейт.
 Список картин

Милле, Джон Эверетт